Нугушевский сельсовет — муниципальное образование в Мелеузовском районе Башкортостана.

Административный центр — село Нугуш.

История 
Согласно Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан имеет статус сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения 

В 1979 году из состава сельсовета была исключена выселенная деревня Верхнеташево.

Известные уроженцы 
 Галим Давледи (9 апреля 1936 — 15 апреля 2016) — советский и российский башкирский поэт, писатель, переводчик и журналист, член Союза писателей Башкирской АССР (1968), лауреат премий имени Сергея Чекмарёва (1987) и Булата Рафикова (2005).

Примечания 

Муниципальные образования Мелеузовского района
Сельские поселения Башкортостана